German Sánchez Hernández-Cobos (1927-2015), acteur espagnol ;
 Jesús López Cobos (1940-2018), chef d'orchestre espagnol ;
 José Cobos (né en 1968), footballeur français ;
 Mario Rodríguez Cobos (né en 1938), écrivain argentin ;
 José Martín Cuevas Cobos (1969-), acteur et chanteur mexicain ;
Patronyme hispanique